Ernst Schulte ist der Name folgender Personen:
* Ernst Schulte-Kellinghaus (* 1947), deutscher Fußballspieler
 Ernst Schulte Strathaus (1881–1968), deutscher Literaturwissenschaftler und Antiquar

Siehe auch:
 Ernst Schultze
 Ernst Schulz
 Ernst Schulze